Sawina steht für:

 Sawina (Fluss), Fluss in Russland, Zufluss des Karasees

Sawina ist der Familienname folgender Personen: 
 Anastassija Sergejewna Sawina (* 1992), russische Schachspielerin
 Nina Sawina (* 1993), weißrussische Langstreckenläuferin
 Nina Wassiljewna Sawina (1915–1965), sowjetische Kanutin

Siehe auch:
 Savina (Begriffsklärung)